Моисей Ефимович (Хаймович) Берггольц (1890 —1951) — советский фармацевт, фармаколог, доктор фармацевтических наук.

Биография 
Родился в 1890 году.

В 1922 году окончил Петроградский медицинский институт. В 1920-х годов организовал Ленинградский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт.  В 1937-1938 годах возглавлял Ленинградский фармацевтический институт. В 1939-1940 годах начал возглавлять Московский фармацевтический институт. В 1940—1950 годы начал руководить лабораторией технологии лекарств и сектором информации Всесоюзного научно-исследовательского химико-фармацевтического института в Москве.

Бергольц написал более 70 научных работ. Они затрагивали тему  технологии лекарств, фармацевтической химии и фармакологии. Наиболее значимы его труды в области технологии и фармакологии растений вида наперстянок. Важен вклад Бергольца в распространение фармакологических знаний среди врачей. Его сборники по новым лекарственным средствам и врачебной рецептуре неоднократно переиздавались.

В 1936—1938 годах Бергольц был председателем Фармакопейного комитета Наркомздрава СССР. В 1946—1951 годах стал членом правления Всесоюзного научного фармацевтического общества. С 1938 по 1941 год был избран членом редколлегии журнала «Фармация».

Похоронен на Востряковском кладбище, Квадрат 47, ряд 3, ограда/участок 55.

Сочинения 
 Унитарные экстракты сердечной группы и фармакологическое исследование ржавой и шерстистой наперстянок Digitalis ferruginea L. et digitalia lanata, флоры СССР, диссертация, Москва, 1940
 Клиническая фармакотерапия и врачебная рецептура, Молотов, 1943 (совместно с Брейтнаном М. Я.)
 Врачебный рецептурный справочник, над. 4-е, Москва, 1952
 Новые лекарственные средства и лекарственные формы издание 2-е, Москва, 1952 г

Примечания 

Родившиеся в Москве
Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Преподаватели Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии
Ректоры 1-го МГМУ
Фармакологи XX века
Фармакологи СССР
Фармацевты СССР
Доктора фармацевтических наук
Похороненные на Востряковском кладбище